Belfort est un nom propre qui peut désigner :

Patronyme 

 Ernest Belfort Bax (1854-1926), militant socialiste britannique ;
 Jacques Renard Belfort (1753-1819), général de brigade français ;
 Jordan Belfort (né en 1962), courtier et conférencier américain ;
 Kervens Belfort fils (né en 1992), footballeur haïtien ;
 Martin Peltier de Belfort (mort en 1769), ingénieur et architecte allemand ;
 Vitor Belfort (né en 1977), pratiquant de jiu-jitsu brésilien.

Toponyme

France 
 Belfort, une ville et commune française du  département du Territoire de Belfort, en région Bourgogne-Franche-Comté.
 Belfort, une commune d'Algérie française, renommée Aïn Tine.
 Territoire de Belfort, un département français de la région Bourgogne-Franche-Comté.
 Belfort, un quartier de Toulouse.
 Belfort-du-Quercy, une commune française, située dans le département du Lot, en région Occitanie. 
 Belfort-sur-Rebenty, une commune française, située dans le département de l’Aude, en région Occitanie.

Pays-Bas 
 Belfort (Maastricht), un quartier de Maastricht (Pays-Bas).

Autres 
 Le Belfort, escadron de reconnaissance de l'Armée de l'air.
 Le Belfort (aviso)

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France